White Bear Lake est le nom d'un lac, d'une ville et de 2 township au Minnesota :
 White Bear Lake (lac)
 White Bear Lake (Minnesota)